Карл Фредерик Альберт Кристенсен ( или , 16 января 1872 — 24 ноября 1942) — датский ботаник.

Биография 
Карл Фредерик Альберт Кристенсен родился 16 января 1872 года.  

Кристенсен получил диплом в области естественной истории в Копенгагенском университете под руководством профессора Йоханнеса Эугениуса Варминга. Карл Фредерик Альберт был преподавателем в школе в Копенгагене, а с 1920 по 1933 год он был куратором Ботанического музея Ботанического сада Копенгагена. Кристенсен внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Карл Фредерик Альберт Кристенсен умер в Копенгагене 24 ноября 1942 года.

Научная деятельность 
Карл Фредерик Альберт Кристенсен специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Christensen, Carl (1905—1906) Index Filicum. 744 s. Index Filicum Supplementum I–III (1913–17). Begge dele blev genoptryk 1973 af Koeltz Antiquariat.
 Christensen, Carl (1918) Naturforskeren Pehr Forsskål, hans rejse til Ægypten og Arabien 1761–63 og hans botaniske arbejder og samlinger med 40 hidtil utrykte breve og dokumenter og et portræt. 172 s.
 Christensen, Carl (1924—1926) Den danske botaniks historie med tilhørende Bibliografi. København, H. Hagerups Forlag. Tre bind. 680 s.

Примечания

Литература 
 Pichi-Sermolli, R. (1946) Carl Christensen in memoriam (1872–1942). Nuovo Giornale Botanico Italiano, n.s., vol. 53, Nº 1–2.
 Benedict, R.C. (1912) Carl Frederik Albert Christensen: Some Biographical Notes. American Fern Journal 2 (2): 53–57.
 Asplund, E. (1945) Carl Christensen. American Fern Journal 35 (4): 131–132.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Дании
Птеридологи